Bruderhalde ist der Name von:

 Bruderhalde (Hinterzarten), Ortsteil der Gemeinde Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Bruderhalde (Trossingen), Ortsteil der Stadt Trossingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg